Fernando Verdasco era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Sam Querrey.

Jack Sock ha sconfitto in finale Sam Querrey per 7–69, 7–62.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Feliciano López (quarti di finale)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Kevin Anderson (semifinale)
 John Isner (secondo turno)

 Santiago Giraldo (quarti di finale)
 Fernando Verdasco (semifinale)
 Jérémy Chardy (quarti di finale)
 Sam Querrey (finale)

Qualificati 

  Facundo Argüello (primo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)

 Rogério Dutra Silva (primo turno)
<li> Guilherme Clezar (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2015
ATP World Tour 2015